Brest HK Mesjkov (Берасьцейскі ГК імя Мяшкова) (, "Berastsejski handbolny klub imja Mjasjkova"), även känd som Mesjkov Brest, är en handbollsklubb från Brest i Belarus, bildad 9 april 2002. Klubben är uppkallad efter Anatoly Petrovich Meshkov, främjare av handboll, och idrott i allmänhet, i Belarus. Herrlaget spelar i Belarus högsta liga, i internationella SEHA Liga och har spelat flera säsonger i EHF Champions League.

Spelare i urval 
  Pavel Atman (2015–2017)
  Iman Jamali (2016–2017)
  Dainis Krištopāns (2015–2017)
  David Špiler (2013–2015)
  Rastko Stojković (2013–2018)

Externa länkar 

 

Handbollsklubbar i Belarus
Sport i Brest
Sportklubbar bildade 2002